Приписной состав — многозначный военный термин:
 Приписной состав — категория гражданских лиц в запасе, которые заблаговременно приписаны к воинским частям и силовым подразделениям.
 Приписной состав — категория гражданских лиц, приписанных по месту жительства для службы в территориальных войсках ВС СССР.

См. также 
 Приписные крестьяне

Примечания